Qamata steht für:

 Ama Qamata (* 1998), südafrikanische Schauspielerin
 Qamata (Südafrika), Kleinstadt in Intsika Yethu, Südafrika